Het Friese woord voor oma

 Een voornaam, onder andere de verkleinvorm van de Italiaanse voornaam Giuseppe (Jozef). Personen met deze naam:
 Beppe Costa (acteur) (1956), in Nederland woonachtig acteur van Italiaanse afkomst
 Beppe Costa (dichter) (1941), Italiaans dichter en boekenschrijver
 Beppe Gabbiani (1957), Italiaans voormalig Formule 1-coureur
 Beppe Grillo (1948), Italiaans activist, komiek, acteur en politicus
 Beppe Kessler (1952), Nederlands sieraadontwerper
 Beppe Wolgers (1928–1986), Zweeds acteur, auteur, regisseur en componist